Porst bezeichnet:

 Sumpfporst, ein Heidekrautgewächs
 Gagelstrauch, ein zu den Buchenartigen zählender Strauch
 Photo Porst, ehemaliges deutsches Fotounternehmen
 Porst (Köthen), einen Stadtteil von Köthen (Anhalt)
 den deutschen Namen des polnischen Orts Porost, bis 1932 im Kreis Bublitz in Pommern, von 1932 bis 1945 im Landkreis Köslin in Pommern

Porst ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Porst (1857–1926), deutscher Kapellmeister und Musikpädagoge
 Hanns Porst (1896–1984), deutscher Unternehmer
 Hannsheinz Porst (1922–2010), deutscher Unternehmer
 Johann Porst (1668–1728), deutscher Kirchenlieddichter
 Rolf Porst (* 1952), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Borst